Schleichhandel bedeutet:
 im weiteren Sinne Schwarzmarkt
 im engeren Sinne veraltet Schmuggel